Lago Vitoria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lago Vitória (sjö), Pará, 
 Lago Vitória (korvsjö), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar